Лігнау Микола Георгійович (10.06.1873 — 5.04.1940) — український зоолог, ентомолог.
 Лігнау Олександр Георгійович (нар.28 лютого 1875 — пом.5 лютого 1938) — український військовий діяч.